Ganso, pseudonimo di Paulo Henrique Chagas de Lima – calciatore brasiliano
Paulo Henrique Souza de Oliveira – calciatore brasiliano
Paulo Henrique Carneiro Filho – calciatore brasiliano
Paulo Henrique Rodrigues Cabral – calciatore portoghese
Paulo Henrique Goes da Silva – calciatore a 5 brasiliano
Paulo Henrique de Oliveira Alves – calciatore brasiliano